Yowrqānlū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Yowrqānlū (ort, lat 37,63, long 44,99), Västazarbaijan, 
 Yowrqānlū (ort, lat 37,66, long 44,97), Västazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar